Урес има више значења:

 Урес (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Урес (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику